A-Ring bezeichnet:
 in der Chemie eine Teilstruktur von Steroiden und ähnlichen Verbindungen, siehe Lokant  
 in der Astronomie einen der Ringe des Saturns